Die Liste der Spielerinnen des 1. FFC Frankfurt umfasst alle Spielerinnen, die seit der Saison 1998/1999 mindestens ein Bundesligaspiel für den 1. FFC Frankfurt bestritten haben. Alle angegebenen Daten beziehen sich auf alle Bundesligaspiele seit der Saison 1998/1999. Blau unterlegte Spielerinnen sind noch im Verein aktiv.

Mit 230 Bundesligaspielen ist Birgit Prinz Rekordhalterin. Ihr folgen Kerstin Garefrekes (226 Spiele) und Tina Wunderlich (189 Spiele). Auch die Liste der Spielerinnen mit den meisten Bundesligatoren führt Birgit Prinz mit 244 Treffern an. Kerstin Garefrekes liegt mit 172 Toren auf Rang zwei und Rang drei belegt Renate Lingor (96 Tore).

Liste der Spielerinnen 

Stand: 20. November 2021

Nachweise 
 Soccermagazin.de: Spielerstatistik 1. FFC Frankfurt, 1. Bundesliga Frauen
 Saison 1998
 Saison 1999
 Saison 2000
 Saison 2001
 Saison 2002
 Saison 2003
 Saison 2004
 Saison 2005
 Saison 2006
 Saison 2007
 Saison 2008
 Saison 2009
 Saison 2010
 Saison 2011
 Weltfußball.de: 1. FFC Frankfurt

!
Frankfurt Ffc
Fussballspieler Frankfurt Ffc